Die Handball-Regionalliga der Frauen startete in der Saison 2005/06 mit fünf Ligen: Süd (mit zwei Staffeln), Südwest, West, Nord und Nordost.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 SC Riesa aus der Regionalliga Süd,
 HSG Sulzbach/Leidersbach aus der Regionalliga Südwest,
 HSG Stemmer/Friedewalde aus der Regionalliga West,
 VfL Wolfsburg aus der Regionalliga Nord und
 TSV Nord Harrislee aus der Regionalliga Nordost.

Regionalliga Süd

Vorrunde, Staffel West

Vorrunde, Staffel Ost

Aufstiegsrunde

Abstiegsrunde 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SC Riesa.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: HC Leipzig II und HSG Albstadt.
Absteiger in die Oberligen: TSV Vaterstetten, ESV Regensburg, SG Ober-/Unterhausen, TG Nürtingen, TSG Oßweil, TS Ottersweier und HSG Mannheim.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Schmiden-Oeffingen, TSV Ismaning, TG 88 Pforzheim und TV Ehingen.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSG Sulzbach/Leidersbach.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: TGS Walldorf.
Absteiger in die Oberligen: SV Zweibrücken, HSG Lohfelden-Vollmarshausen, SV 1946 Crumstadt und TV Ortenberg.
Aufsteiger aus den Oberligen: DJK/MJC Trier II, Eintracht Baunatal und TV Dudenhofen.
Änderung: TuS Bannberscheid tritt allein an. Die HSG Bannberscheid-Bad Erms wird aufgelöst.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSG Stemmer/Friedewalde.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SV Teutonia Riemke und TuS Lintfort.
Absteiger in die Oberligen: SG Königsdorf-HHV Köln, Borussia Dortmund II, TV Strombach und HSG Düsseldorf.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Siebengebirge-Thomasberg, TV Bruckhausen und TV Verl.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: VfL Wolfsburg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: VfL Oldenburg II.
Absteiger in die Oberligen: Eintracht Braunschweig, Germania List (beide Rückzug) und Handballsport Bückeburg.
Aufsteiger aus den Oberligen: BV Garrel, SG Misburg und Union Halle-Neustadt II.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TSV Nord Harrislee.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: Elmshorner HT.
Absteiger in die Oberligen: SG Wandsbek (Rückzug), SV Pädagogik Rostock, SC Buntekuh Lübeck, TMBW Berlin und SC Alstertal-Langenhorn.
Aufsteiger aus den Oberligen: Ahrensburger TSV, TSV Owschlag, HSC Potsdam und MTV Altlandsberg.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
SC Riesa, HSG Sulzbach/Leidersbach, HSG Stemmer/Friedewalde, VfL Wolfsburg und TSV Nord Harrislee.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2005
Handballsaison 2005/06